Венера и Адонис:
 «Венера и Адонис» — сюжет из десятой книги «Метаморфоз» Овидия.
 «Венера и Адонис» — эротическая поэма Уильяма Шекспира, написанная в 1592—1593 годах и опубликованная впервые в 1593 году.
 «Венера и Адонис» — картина Тициана из собрания музея Прадо, написанная около 1553 года.
 «Венера и Адонис» — картина Питера Пауля Рубенса из собрания Государственного Эрмитажа.
 «Венера и Адонис» — опера в трех действиях с прологом английского композитора Джона Блоу, написанная около 1683 года.